

Pessoas
Francisco Gonçalves (século XVI)
Francisco Gonçalves Carneiro
Francisco Gonçalves Martins
Francisco Gonçalves Penha
Francisco Gonçalves da Silva Barreiros
Ou ainda:
Luís Francisco Gonçalves Junqueira

Desambiguações de antropônimos